Noviembre de 1918 fue el período de transición en que la región de Alsacia-Mosela pasó de Alemania a la soberanía francesa al final de la Primera Guerra Mundial. En ese mes, los acontecimientos internacionales estuvieron vinculados a los problemas internos, en particular, la revolución alemana.

A raíz de la revolución alemana, los consejos marxistas de obreros y soldados (Soldaten- und Arbeiterräte en alemán) se formaron en Mulhouse el 9 de noviembre, y en Colmar y Estrasburgo el 10 de noviembre, en paralelo a otros órganos creados en el ambiente general revolucionario por el final Reich y a imitación de los soviets rusos equivalentes. Bajo el Imperio de 1871-1918, el territorio que constituye el Reichsland (o Provincia Imperial) de Alsacia-Lorena fue administrado directamente por el gobierno imperial de Berlín, y en 1911 se le concedió cierto grado de autonomía. Del mismo modo, el Kaiser fue también el soberano local de la tierra, por lo que la abdicación de Guillermo II el 9 de noviembre implicó la caída de la monarquía, tanto a nivel nacional como a nivel regional, con un vacío de poder jurídico resultante de ello. En esta situación caótica del Landtag, se proclamó la autoridad suprema de la tierra con el nombre de Consejo Nacional, el Soviet de Estrasburgo afirmó la fundación de una República de Alsacia-Lorena, mientras que el representante del SPD en el Reichstag de Colmar, Jacques Peirotes, anunció la creación del gobierno francés, pidiendo a París que enviase tropas rápidamente. 

Mientras que los consejos soviéticos se disolvieron con la salida de las tropas alemanas entre los días 11 y 17 de noviembre, la llegada del ejército francés estabilizó la situación: las tropas francesas pusieron a la región bajo ocupación militar y entraron en Estrasburgo el 21 de noviembre. El Consejo Nacional proclamó la anexión de Alsacia a Francia el 5 de diciembre, a pesar de que este proceso no tuvo reconocimiento internacional hasta la firma del Tratado de Versalles en 1919.

La opinión pública en Alsacia 
Cuando terminó la guerra la opinión pública estaba abrumadoramente a favor de Francia. En su diario, Charles Spindler muestra la alegría de sus compatriotas frente el desconcierto de los inmigrantes alemanes. El 6 de noviembre dice que su hermana volvió de Estrasburgo, donde compró cintas tricolores y el papel: "Nosotros no vendemos más que eso, tanto en las tiendas alemanas en las casas de Alsacia viejos". El 8 de noviembre, después de escribir: "Los periódicos, como el Neue Zeitung y Elsässer proclaman la unión de Alsacia a Francia", añade, "siento una extraña sensación al leer que imprime hasta ahora nos ha dicho en un susurro entre los amigos."

El germanófilo Philippe Husser, dice en su diario el 16 de octubre, después de escribir: "Viajo por el periódico. La noticia es deprimente. Alemania perdió la guerra...", añade: "La mayoría espera - un poco el miedo - que Alsacia-Lorena, muy pronto será francesa. Y explica este estado de opinión en la conducta del ejército alemán en Alsacia: "Lo que es imperdonable es haber tratado de Alsacia en el país enemigo. ¿De quién es la culpa simpatía por Alemania, que fue rechazado en Alsacia-Lorena al inicio, se convirtió en su contrario durante la guerra, si no a la falta de respeto a las autoridades militares?". Los resultados de este comportamiento aparecen en otras partes de estas líneas de la mano de Johann von Dallwitz y Statthalter fecha 25 de febrero de 1918: "Las simpatías de Francia y la aversión contra los alemanes penetraron asombrosa profundidad en los centros de la pequeña burguesía y los campesinos". El 2 de noviembre, leemos: "En las ciudades la alegría predominaba en la perspectiva de convertirse en francés. También tiene la intención de hacer todo tipo de reservas, especialmente en el campo. La razón no está listo para correr sin pensar en seguir los impulsos del corazón".

Para el júbilo de Alsacia se encuentra con el desánimo de los inmigrantes alemanes, especialmente horrorizados de que los acontecimientos iban demasiado rápido, y todo el mundo logró lo que fuere, y el 6 de noviembre, Philippe Husser, escribió: "Las familias de alemanes étnicos hacer sus paquetes y se están preparando para salir. "Pero el paso a los costos de Stuttgart 3000 marcas! Otros tratan de hacerse pasar por alsacianos, sino que se les diga que los perros no chats10: "Imagínese que mi gato acaba de dar a luz en la perrera, y, prepárese estos son chatons11. "Los Guardabosques prusianos Lassaux habla de su ascendencia francesa. El administrador de Obernai se comprometió con un pastor alemán de diez años mayor que él".

El gobierno alemán está tratando de mantener in extremis Alsacia, darle aquello a lo que siempre se había negado: la autonomía y la igualdad con otros Estados y Alemania, 14 de octubre, se nombra a Rodolfo Schwander Statthalter asistido por Karl Staatssekretär Hauss, un protestante y un católico, y creemos que la sensibilidad religiosa, pero el nombramiento de Eugenio desata la furia Ricklin ", el Sundgau León", que ya se vio en el lugar: se juega la carta anti- los estados alemanes y superó el estatuto de autonomía, ingenuamente, cree que el futuro estatuto de Alsacia-Lorena se discutirá en la conferencia de paz y que pueda jugar su papel.
La estatua de Kléber.

El motín estalló el 3 de noviembre en Kiel, pero el movimiento es lento para ganar Alsacia. Si se reduce del 7 de noviembre en Estrasburgo, es con gritos de "¡Viva Francia! "Estamos escudo de la bandera tricolor y la estatua de Kléber a romper las ventanas de la casa es el último hijo de empereur14. Por ahora todavía estamos en las intrigas de los civiles, este 3 de noviembre alsacianos 6, un miembro del Bund-Elsaesser, enviar un telegrama al presidente Wilson pidiendo que el derecho de los pueblos a la autodeterminación está reconocido en Alsacia-Lorena. Mientras tanto, el Sigwalt Abad, pastor de la Rountzenheim, hizo propaganda en favor de una república neutral de Alsacia, pero el 6 de noviembre, añade un elemento de Elsasser muy torpe, en el que recuerda que "un pueblo católico puede acomodar un Estado ateo ", que recuerda a un protestante independiente de riesgo de Alsacia está dominada por la religión rival.
Postal que muestra parcialmente en la perspectiva y la estación de Estrasburgo, un edificio de estilo Wilhelmine imponente, con su entrada a través de la parte central y el ala derecha. Fachadas, inspirada libremente por Renaissance abierta por grandes ventanales. El toldo frente al estacionamiento de la estación y los caballos a varias personas aprovechada o montado. Las impresiones en alemán Estrasburgo y Zentralbahnhoff aparecen por encima de la estación de escritura a mano, entre otros.
Estrasburgo estación, donde las partes son émeutes primero.
La Junta de soldados en Estrasburgo

10 de noviembre, con la llegada de los marineros de Kiel, una "República Soviética" fue proclamado, había dos gobiernos, ya que el equipo todavía estaba Schwander Hauss-y algo que podría considerarse en su conjunto los diversos consejos de obreros y soldados que se presentaron a lo largo de Alsacia, y en ocasiones dos iban a compartir la misma ciudad. Para aumentar la confusión profesor Wurtz había programado para Sängerhaus 11 de noviembre un comité de personas de Alsacia-Lorena a tomar el poder y proclamar la independencia de Alsacia-Lorena. Sin embargo, el intento falla. El Landtag, que se convirtió en Consejo Nacional después de absorber a los diputados de Alsacia en el Reichstag, invierte Schwander, y esto es Eugene Ricklin que lo reemplace, por un corto tiempo sí, porque luego viene el Delsor canon. Ya no sabemos quién gobierna, sobre todo desde el estallido de la revolución y una república fue proclamada consejos.
Coloque Kleber en noviembre de 1918

Este anuncio no parece grave para algunos alsacianos. 10 de noviembre de Spindler se describe a un soldado de última hora en el hotel en Estrasburgo, donde reside, y se ordena a los oficiales para quitar las insignias de su rango. Comentario por Spindler: "Me parece tan poco serio que risa, la Sra. Noth y yo." Es domingo y observa que: "La mayoría de la gente va pacíficamente a las oficinas, como si no hubiera ninguna revolución." Él asiste, la plaza Kléber, el anuncio del nuevo gobierno y las llamadas "patraña". Mientras tanto, los chicos lanzaron serpentinas azules blancas y rojas en la estatua de Kléber. Los soldados "están tratando de dar a las actitudes de los cráneos, pero el público no los toman en serio." Cuando va a comprar su billete en la estación, un soldado intenta ser obedecida "," El Consejo ha dado los soldados la orden de cerrar la ventana. No viajamos nunca más! "El joven, sin importar el orden, la distribución continua con un encogimiento de hombros. El alsacianos, que saben que los franceses ya están en marcha, tenga en cuenta esta revolución como una mascarada, una estupidez definitiva, además de muchos otros. Entonces el soldado se mueve, por temor a que ella hace algo de daño. "Spindler se va a casa y escribe:" La noticia de la revolución ya ha logrado Boersch con detalles más o menos extravagante: no conceden gran importancia y se considera como una maniobra maquiavélica inventó para evadir el armisticio. "

En Mulhouse, Husser17 habla de una explosión de la tricolor, escarapelas, "Incluso la gente al ritmo bastante grave también están previstas." A "" consejo militar "-dijo-, ordenó a los soldados a retirarse voluntariamente o por la fuerza, no está claro cómo con éxito. En cualquier caso, el consejo no puede impedir las manifestaciones fuera de las casas de la gente frunció el ceño, "entre otros profesores que pasaron por las acusaciones infames" e incluso agresiones contra las personas, "También parece que el Dr. Wegelin fue abusada sexualmente. Establecer sin rodeos certificados de aptitud para el servicio militar, se convirtió en enemigos acérrimos. "El consejo militar también parece cooperar con el Consejo para lanzar un llamamiento a la calma. Una milicia civil se hace para mantener el orden, pero se envió una delegación al campamento francés para pedir tropas francesas a venir tan pronto como sea posible para evitar problemas después de la salida de las tropas alemanas.

Según Spindler, la revolución comunista del 10 de noviembre habría sido una farsa diseñada para mantener Alsacia en Reich18, incluso si no saben, por supuesto, los telegramas secretos de Hindenburg ordenando a todos los jefes militares de acuerdo a toda costa con los consejos de soldados y, cuando sea necesario, para hacer constitution19. Además de este episodio durante mucho tiempo casi no me parecía interesante para los historiadores, hasta el punto de que Robert Heitz señaló en 1968 la pobreza de las publicaciones que sujet20 mientras Zind Pierri, la independencia de historiador, y mucho menos trata de las aventuras, también confundidos, a los trabajadores el asesoramiento y los soldados, que prefieren hacer hincapié en los juegos Landtag parlamentarias que se lamenta.

El Consejo de Estrasburgo 
El informe de octubre COUIN 1918, la Marina Imperial Alemana, cuya superficie naves habían permanecido en gran medida en el puerto después de la batalla de Jutlandia (1916), recibió la orden de salir del puerto para combatir la Marina Real Británica. Sin embargo, las tropas navales se negaron a obedecer: esto condujo a un motín de marineros en Kiel. Los amotinados tomaron el puerto militar principal y rápidamente se sumaron los trabajadores y los sindicatos. La revolución se extendió rápidamente por toda Alemania, derrocando a la monarquía a los pocos días. En ese momento, alrededor de 15.000 alsacianos y loreneses se ha incorporado a la Armada Imperial. Varios de ellos se unieron a la insurrección, y decidió despertar a su país de origen a la revuelta.

El 8 de noviembre, la proclamación de una República de los Consejos de Baviera fue emitido en Estrasburgo, la capital de Alsacia. Inspirado por esto, miles de manifestantes se congregaron en la Plaza Kléber, la plaza principal en Estrasburgo, para aclamar a los primeros insurgentes que regresan del norte de Alemania. Un tren controlado por los insurgentes fue bloqueado en el puente de Kehl, y un comandante leal orden de disparar en el tren. Un insurgente fue muerto, pero sus compañeros tomaron el control de la ciudad de Kehl.

Los marineros insurgentes estableció el Consejo de soldados de Estrasburgo, y tomó el control de la ciudad. Un consejo de obreros y soldados se estableció entonces, con el líder del sindicato de trabajadores de cervecería presidente. Las banderas rojas volaron por toda la ciudad, incluso en la torre de la catedral. Se declaró una amnistía y la libertad de la prensa fue proclamado. Trabajadores de las fábricas se declararon en huelga, exigiendo salarios más altos; los soviets (consejos) elevó los salarios por decreto en contra de la oposición de los dueños de las fábricas. El líder del socialdemócrata Partido en Estrasburgo, Jacques Peirotes, pidió a los generales franceses a enviar sus tropas para restablecer el orden.

Once días más tarde, Francia ocupada y se incorporan Alsacia-Lorena. Los soldados franceses bajo el mando del general Henri Gouraud entró en las afueras de Estrasburgo, el 22 de noviembre de 1918, las huelgas fueron despedidos por la fuerza, y los agitadores fueron detenidos. Las calles con el nombre "Rue du 22 novembre" en Estrasburgo y Mulhouse conmemorar la unión de Alsacia en Francia. La región perdió su autonomía recientemente adquirida y volvió al sistema centralizado francés como los departamentos de Alsacia Mosela y Alto y Bajo.

Estados y territorios fundados en 1918
Estados y territorios desaparecidos en 1918
Alsacia
Periodo de entreguerras (Francia)
Revolución de Noviembre
Historia de la región de Gran Este
Francia en 1918
Historia de Alsacia